Riedern ist der Name:
 des Adelsgeschlechts von Riedern, siehe Riedern (Adelsgeschlecht)

sowie folgender geographischer Objekte:
 Deutschland:
 Riedern am Sand, Ortsteil von Klettgau (Gemeinde), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Riedern am Wald, Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Oberriedern (Riedern), Namensbestandteil eines Ortsteils der Gemeinde Bermatingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Riedern (Eichenbühl), Ortsteil der Gemeinde Eichenbühl, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Riedern (Friedrichshafen), Ortsteil der Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Riedern (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Riedern (Gutach im Breisgau), Ortsteil der Gemeinde Gutach im Breisgau, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Riedern (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Riedern (Markdorf), Ortsteil der Stadt Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Riedern (Miltach), Ortsteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Riedern (Sindelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Sindelsdorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Riedern (Waakirchen), Ortsteil der Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Österreich:
 Riedern (Gemeinde Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Tirol
 Schweiz:
 Riedern (Bern) ein Weiler in der Gemeinde Bern
 Riedern GL, eine ehemalige Gemeinde im Kanton Glarus

Siehe auch:
 Rieder